Miejscowości w USA:
 Holloway – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Swift
 Holloway – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Belmont
Gminy w USA:
 Holloway (ang. Holloway Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Person
Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Holloway – miejscowość w hrabstwie Berkshire (Anglia)
 Holloway – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Holloway – miejscowość w hrabstwie Wielki Londyn (Anglia)
 Holloway – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)